Новая Эстония — название населённых пунктов:

Россия 
 Новая Эстония — деревня в Жуковском районе Брянской области, упразднена в 1974 г.
 Новая Эстония — прежнее название села Новоэстония в Красногвардейском районе Крыма.

Турция 
 Новая Эстония — прежнее название села Караджаорен в иле Карс.

Эстонские поселения вне Эстонии